Mittenkirchen ist der Ortsname von

 Mittenkirchen (Bruckmühl), Ortsteil des Marktes Bruckmühl, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Mittenkirchen (Weyarn), Ortsteil der Gemeinde Weyarn, Landkreis Miesbach, Bayern

Siehe auch:
 Mittelnkirchen
 Mitterkirchen